Faia (Cabeceiras de Basto), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Cabeceiras de Basto, of
Faia (Sernancelhe), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Sernancelhe.